El apellido Livingstone puede referirse a las siguientes personas:

 David Livingstone (1813-1873), explorador y misionero escocés;
 Sergio Livingstone (1920-2012), exfutbolista chileno y comentarista deportivo;
 Ken Livingstone (1945), político inglés, alcalde de Londres entre 2000 y 2008;
 Dandy Livingstone (1943), músico jamaicano;
 Luis Livingstone (1964), cantante, músico, compositor y actor español.

O bien, como topónimo, a:
 Livingstone, ciudad colonial en Zambia;
 Las Cataratas Livingstone, serie de cascadas localizadas en el río Congo.